To je Seznam motociklističnih Velikih nagrad, ki so bile del motociklističnega prvenstva od sezone 1949.

Dirke glede na državo 
Glej Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona  za spored letošnjih dirk.

Dirke aktualne sezone 2007 so odebeljene.
 Motociklistična Velika nagrada Argentine
 Motociklistična Velika nagrada Avstrije
 Motociklistična Velika nagrada Avstralije
 Motociklistična Velika nagrada Baden-Württemberga (na dirkališču Hockenheim, Nemčija)
 Motociklistična Velika nagrada Belgije
 Motociklistična Velika nagrada Brazilije
 Motociklistična Velika nagrada Velike Britanije
 Motociklistična Velika nagrada Kanade
 Motociklistična Velika nagrada Katalonije (na dirkališču Circuit de Catalunya, Španija)
 Motociklistična Velika nagrada Kitajske
 Motociklistična Velika nagrada Češkoslovaške
 Motociklistična Velika nagrada Češke
 Motociklistična Velika nagrada Nizozemske
 Motociklistična Velika nagrada Vzhodne Nemčije
 Motociklistična Velika nagrada Evrope (v Španiji)
 Motociklistična Velika nagrada FIM (na dirkališču Jarama, Španija)
 Motociklistična Velika nagrada Finske
 Motociklistična Velika nagrada Francije
 Motociklistična Velika nagrada Nemčije
 Motociklistična Velika nagrada Madžarske
 Motociklistična Velika nagrada Imole (na dirkališču Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Italija)
 Motociklistična Velika nagrada Indonezije
 Isle of Man TT
 Motociklistična Velika nagrada Italije
 Motociklistična Velika nagrada Japonske
 Motociklistična Velika nagrada Madrida (na dirkališču Jarama, Španija)
 Motociklistična Velika nagrada Malezije
 Nations Grand Prix (v Italiji)
 Motociklistična Velika nagrada Pacifika (na dirkališču Twin Ring Motegi, Japonska)
 Motociklistična Velika nagrada Portugalske (v Španiji in Portugalski)
 Motociklistična Velika nagrada Katarja
 Motociklistična Velika nagrada Ria de Janeira (na dirkališču Autódromo Internacional Nelson Piquet, Brazilija)
 Motociklistična Velika nagrada San Marina (v Italiji)
 Motociklistična Velika nagrada Južne Afrike
 Motociklistična Velika nagrada Španije
 Motociklistična Velika nagrada Švedske
 Motociklistična Velika nagrada Švice
 Motociklistična Velika nagrada Turčije
 Motociklistična Velika nagrada Irske (na dirkališču Dundrod, Severna Irska)
 Motociklistična Velika nagrada ZDA
 Motociklistična Velika nagrada Valencije (na dirkališču Circuit de Valencia, Španija)
 Motociklistična Velika nagrada Venezuele
 Motociklistična Velika nagrada Vitesse du Mansa (na dirkališču Le Mans Bugatti Circuit, Francija)
 Motociklistična Velika nagrada Nemčije
 Motociklistična Velika nagrada Jugoslavije

Dirke glede na sezone

1949—1959

1960—1969

1970—1979

1980—1989

1990—1999

2000—2008 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu